Solist kan avse:

Solist – person som framför ett musikaliskt solo
Solist (potatissort) – en tidig potatissort ursprungligen från Tyskland